Кіз ( або () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Аліша Кіз (; 1981) — американська співачка, піаністка, поетеса та композитор, лауреат дванадцяти нагород «Греммі».
 Грегорі Кіз (; 1963) — американський письменник у жанрі фентезі та наукової фантастики.
 Деніел Кіз (; 1927—2014) — американський філолог і письменник у жанрі наукової фантастики.
 Медісон Кіз (; 1995) — американська тенісистка.
 Роджер Кіз (; 4 жовтня 1872 — 26 грудня 1945) — британський воєначальник, флотоводець, адмірал флоту Королівського військово-морського флоту Великої Британії, учасник Першої та Другої світових воєн.